Sabine Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sabine Hall (Kansas), ID-Nr. 96000075
 Sabine Hall (Virginia), ID-Nr. 69000277